Йо́зеф Дурм (; ) — немецкий архитектор, строитель, государственный служащий и преподаватель Университета Карлсруэ.

Биография 

После изучения архитектуры в Карлсруэ накапливал опыт как на государственной службе, так и на гонорарной основе. После ознакомительной поездки по Италии и посещения Всемирной выставки в Париже в 1868 году был назначен профессором архитектуры Университета Карлсруэ, где преподавал до самой смерти. Одним из его учеников был . С 1877 года назначен советником по вопросам строительства, с 1883 года стал членом Центрального градостроительного совета. С 1887 года занимает высший строительный служебный пост в Великом герцогстве Баден. С 1894 по 1902 год Генеральный директор градостроительного управления.

Здания 

(Под эгидой Йозефа Дурма)
 Баден-Баден
 Кайзерин-Августа-Бад (1893) (в соавторстве со скульптором Карлом Фридрихом Мёстом)
 Ландесбад
 Фрайбург
 
 Гимназия Фридриха
 Хайдельберг
 Зал торжеств
 Старый университет, Старая ратуша
 Старая клиника Гейдельбергского университета
 Гимназия Курфюрста Фридриха
 Университетская библиотека
 Карлсруэ
 Главное кладбище (1873)

 Синагога на Кроненштрассе (1875)
 Виерорбад (Vierordtbad) (1873)
 Фестивальный зал (1877)
 Наследственный Дворец Великого герцога (1891—1897, с 1950 года Верховный суд Германии)
 Дом Шмидер (1881—1884, с 1900 года Принц-Макс-Пале)
 Дом Бюрклин
 Городская тюрьма (1897)
 Школа искусств (1898—1901, с 1961 года Государственная Академия художеств Карлсруэ)
 Мангейм
 Здание Верхнерейнского страхового общества

Литература 
 Ульрике Граммбиттер: Йозеф Дурм (1837—1919). Введение в архитектурное произведение. Кандидатская диссертация, Гейдельбергский университет, 1982, Мюнхен, 1984. (Ulrike Grammbitter: Josef Durm (1837—1919). Eine Einführung in das architektonische Werk. Diss., Universität Heidelberg 1982, München, 1984.)

Ссылки 
 
 Йозеф Дурм в Библиотеке Хайдельбергского университета
 Йозеф Дурм на archINFORM.

Архитекторы Германии